Affix  (von lateinisch affixum „angeheftet“) steht für:

 Affix (Linguistik), unselbständiger Bestandteil eines Wortes
 Affix (Naturwissenschaften/Informatik), unterschiedliche Bedeutungen

Siehe auch:
 Affixoid (Abgrenzung von Komposition und Derivation)